Satoshi Tajiri
Satoshi Nakamoto
0,01 microbitcoin
 Satoshi symbool